Щёголев, Николай Александрович:
 Щёголев, Николай Александрович (1863—1919) — российский хирург и педагог.
 Щёголев, Николай Александрович (1910—1975) — русский поэт и журналист, вернулся в СССР из Китая.